Stasis oder Stase steht für:

 Stase (Medizin), Stau einer Körperflüssigkeit
 Stasis (Polis), Bürgerkriegszustand in einer antiken Polis
 juristische Fragestellung, siehe Statuslehre (Rhetorik)
 Stasis (Fiktion), ein fiktiver Zustand, in dem die Zeit eingefroren ist
 Stasis (Computerspiel), ein Adventure von 2015
 Stasis, ein Pseudonym des britischen Technomusikers Steve Pickton

Siehe auch:
 Status